Horari de màxima audiència
 Prime Time (cançó), tema d'Alan Parsons